Francia
 Fresne-Cauverville – comune dell'Eure
 Fresne-l'Archevêque – comune dell'Eure
 Fresne-le-Plan – comune della Senna Marittima
 Fresne-Léguillon – comune dell'Oise
 Fresne-lès-Reims – comune della Marna
 Fresne-Saint-Mamès – comune dell'Alta Saona

Pagine correlate 
Le Fresne